

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Żabów – część wsi Ubyszów w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn
 Żabów – część wsi Wojtyniów w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn
 Żabów – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Pyrzyce